Натуральне число 373
 373 рік до нашої ери
 373 рік нашої ери